Delmarva (schiereiland) - een groot schiereiland aan de oostkust van de Verenigde Staten
 Delmarva Shorebirds - een minor league baseball-team uit Maryland, Verenigde Staten